Фля́гин — русская фамилия; имеет женскую форму Флягина.

Известные носители 
 Флягин, Алексей Михайлович (1907—1944) — русский советский журналист и писатель.
 Флягин, Валерий Александрович (1926—2005) — советский и российский физик, кандидат физико-математических наук, лауреат Госпремий СССР по науке и технике.
 Флягин, Владимир Борисович (род. 1927) — советский и российский физик-ядерщик, специалист в области множественных адронных процессов; доктор физико-математических наук, профессор.
 Флягин, Михаил Николаевич (род. 1993) — российский хоккеист, защитник челябинских команд «Челмет» и «Трактор».
 Флягин, Николай Павлович (1921—2000) — Герой Социалистического Труда, заведующий сельской амбулаторией.

Вымышленный персонаж 
 Иван Северьяныч Флягин — персонаж повести Н. С. Лескова «Очарованный странник».

Примечания 

